Dolph est un prénom et un nom pouvant se référer à des personnes ou des personnages.

Personnes

Nom 
Joseph N. Dolph, sénateur américain

Pseudonyme 
 Jack Dolph (1895-1962), producteur de radio et un écrivain américain, auteur de roman policier
 Young Dolph (1985-2021), rappeur américain

Prénom 
Dolph Briscoe, ancien gouverneur du Texas
Adolph « Dolph » Camilli, joueur de premier but américain
Dolph Lundgren, acteur suédois
Dolf Luque, lanceur partant cubain
Adolphus « Dolph » Pulliam, basketteur américain
Dolph Schayes, basketteur américain
Dolph Sweet, acteur américain
Dolph van der Scheer, patineur de vitesse hollandais
Dolph Ziggler, catcheur américain

Personnages 
Dolphin « Dolph » Starbeam est un personnage de la série animée Les Simpson
Dolph l'hippopotame fasciste, un personnage de la série télévisée danoise Dolph og Wulff